è un videogioco a piattaforme della serie Mario. È stato pubblicato solo in Giappone per Famicom Disk System. Si tratta di una versione rivista ed ampliata del Mario Bros distribuito per Nintendo Entertainment System.

Modalità di gioco

Original Mario Bros.
Questa modalità riprende il Mario Bros. originale, ma aggiunge diverse caratteristiche:

Nuovi livelli (in aggiunta ai vecchi).
Mario e Luigi possono cambiare direzione a mezz'aria, mentre saltano.
Grafica, musiche e effetti sonori migliorati, e resi più simili a quelli della versione arcade.
A partita terminata, il punteggio può essere salvato.
Tra un livello e l'altro compaiono degli striscioni pubblicitari: alcuni dei futuri giochi della serie (tra cui Super Mario Bros. 3), altri della Nagatanien, la compagnia sponsor del gioco.

Nagatanien World
Contiene lo stesso gioco della modalità "Original Mario Bros.", ma con delle ulteriori novità.

Perdendo tutte le vite, si accederà ad un minigioco, una slot machine. Se si ottiene una combinazione si guadagnano vite extra e si può continuare la partita (a patto di azzerare il punteggio). Comunque, questo minigioco è accessibile solo una volta a partita.
 - 4 vite extra
Tre Mario (o Luigi) - 2 vite extra
Due Mario (o Luigi) - 1 vita extra
Raggiunti 100,000 punti verrà mostrato un codice promozionale che, se inviato per posta, permetteva di partecipare ad un concorso e vincere delle carte di Mario. Raggiunti i 200,000 verrà mostrato un altro codice, grazie al quale poter vincere una copia di Super Mario Bros. 3. In ogni caso, inviare uno o entrambi i codici comportava la vincita di un portachiavi raffigurante Mario. La promozione fu valida dal 30 novembre 1988 al 31 maggio 1989.

Name Registration
In questa modalità entrambi i giocatori possono registrare nome, età e genere sessuale. In questo modo, battendo un precedente record, si verrà insigniti con un'onorificenza basata sulle informazioni registrate.

Notices
In questa modalità un Koopa Troopa spiega l'uso dei codici sbloccabili nella modalità "Nagatanien World".

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario